Ayanda Gcaba (Port Shepstone, 1986. március 8. –) dél-afrikai labdarúgó, az Orlando Pirates hátvédje.

1986-ban született személyek
Dél-afrikai labdarúgók
Az Orlando Pirates labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
A Free State Stars labdarúgói
Élő személyek